Die National League Championship Series 2011 (ALCS) in der Sportart Baseball fand zwischen dem 9. und 17. Oktober 2011 in den USA statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2011, Milwaukee Brewers (Sieger der Central Division) und die St. Louis Cardinals (Wildcrad-Team) gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2011 zu ermitteln. Sieger wurden die St. Louis Cardinals mit 4 – 2 Siegen. Als wertvollster Spieler wurde David Freese (Cardinals) ausgezeichnet.

Modus und Teilnehmer 
Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie, bei der die Brewers Homefield-Advantage hatten, weil die Cardinals Wildcard-Team waren und dementsprechend kein Divisionsieger. Deshalb fanden die Spiele 1 und 2 im Miller Park statt, während die Spiele 3, 4 und 5 im Busch Stadium ausgetragen wurden. Das letzte Spiel 2011 wurde dann wieder im Miller Park gespielt, durch den Sieg der Cardinals entfiel Spiel 7.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Sonntag, 9. Oktober 2011 – 16:05 EDT, Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 2 
Montag, 10. Oktober 2011 – 20:05 EDT, Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 3 
Mittwoch, 12. Oktober 2011 – 20:05 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 4 
Donnerstag, 13. Oktober 2011 – 20:05 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 5 
Freitag, 14. Oktober 2011 – 20:05 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 6 
Sonntag, 16. Oktober 2011 – 16:05 EDT, Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Einzelnachweise

Weblinks 
 2011 Postseason | MLB.com

2011
Baseball 2011
Sportveranstaltung in Milwaukee
Sportveranstaltung in St. Louis
Milwaukee Brewers
St. Louis Cardinals
Baseballwettbewerb